Лычники — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Лычники — деревня в Ершичском районе Смоленской области.
 Лычники — деревня в Сычёвском районе Смоленской области.